Alonso de Estrada puede referirse a: 

 Alonso de Estrada (c.1470-1530) tesorero y gobernador de la Nueva España.
 Alonso de Estrada (c.1550-1610) alcalde mayor de Teutila, Oax. y encomendero de Teotalcingo, Oaxaca.